Erdmannshof bezeichnet:
 Erdmannshof (Berlin-Kreuzberg), denkmalgeschütztes Mietshaus mit Gewerbehof, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Kreuzberg
 Erdmannshof (Steinstücken), ehemaliges Anwesen in Berlin-Wannsee
 Wohnplatz der Stadt Kołobrzeg, Polen